algonkin, Kanadában élő indián nép. 
 algonkin, az algonkin nép nyelve 
 algonkin nyelvcsalád, amely az algonkin nyelvről kapta a nevét. Számos észak-amerikai indián nép nyelve tartozik ide.